Naumenko je priimek več oseb:
 Gregg Naumenko, ameriški hokejist
 Mike Naumenko, ruski glasbenik
 Nikolaj Fjodorovič Naumenko, sovjetski general